Irodalom
Trónok harca – az első könyve a George R. R. Martin által jegyzett, A tűz és jég dala című fantasy regényciklusnak.

Populáris kultúra
Trónok harca – amerikai fantasy televíziós sorozat (2011–2018), amelyet az HBO készített George R. R. Martin fenti regénysorozata alapján
Trónok harca - az amerikai televíziós sorozat 2011-ben levetített első évada

Egyéb
Trónok harca – a George R. R. Martin által kitalált világra épülő szerepjáték
Trónok harca – a George R. R. Martin által kitalált világra épülő szerepjáték kártyaváltozata